Die Liste der Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 2012/13 enthält alle Spieler, die in der tschechischen Extraliga im Schach 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Insgesamt setzten die 12 Vereine 139 Spieler ein, von denen 41 keinen Wettkampf verpassten. Der ŠK Labortech Ostrava und TJ Zikuda Turnov kamen mit je 10 eingesetzten Spielern aus, während beim ŠK Mahrla Prag die meisten Spieler mindestens eine Partie spielten, nämlich 14.

Erfolgreichste Spieler der Saison waren David Navara (ŠK Mahrla Prag), Viktor Láznička und Štěpán Žilka (beide 1. Novoborský ŠK) mit je 8,5 Punkten aus 11 Partien. Kein Spieler erreichte 100 %, die prozentual besten Ergebnisse erzielten Maxim Matlakow (ŠK Rapid Pardubice) und Andrej Schyhalka (BŠŠ Frýdek-Místek) mit jeweils 4,5 Punkten aus 5 Partien.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2012), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2012; ARM = Armenien, BLR = Weißrussland, CZE = Tschechische Republik, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, IND = Indien, LAT = Lettland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

1. Novoborský ŠK

ŠK Rapid Pardubice

TJ Tatran Litovel

Výstaviště Lysá nad Labem

BŠŠ Frýdek-Místek

TJ Zikuda Turnov

ŠK Labortech Ostrava

TJ TŽ Třinec

A64 Valoz Grygov

ŠK Slavoj Ostrava-Poruba

ŠK Mahrla Prag

TJ Bohemians Prag

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Ergebnisse bei chess-results.com

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schach 2012
Schach 2013